Joaquim Galí Boadella (Barcelona, 1949) fue un piloto de motociclismo español, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1970 hasta 1989.

Biografía 
Participó en el XVIII Gran Premio de España–XXIV Internacional de Barcelona (1968) y en el I Premi Internacional Copa Banco Condal (1973). Disputó, formando equipo con su hermano gemelo, Ramon, las 24 Horas de Montjuïc en diversas ediciones a lo largo de la dècada de los setenta y ochenta. Durante este tiempo, compitió en Grandes Premios del Mundial de velocidad con Derbi y Bultaco y en la categoría de 50 cc.

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año 
(Carreras en negrita indica pole position; carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de España
Nacidos en Barcelona